Comps (Drôme) – comune francese
 Comps (Gard) – comune francese
 Comps (Gironda) – comune francese